La Subprefectura d'Okhotsk (オホーツク総合振興局, Ohōtsuku-sōgō-shinkō-kyoku) és una subprefectura de Hokkaido. La seua capital és la ciutat d'Abashiri i el seu municipi més poblat és Kitami.

Geografia 
Localitzada al nord-oest de Hokkaido, la subprefectura d'Iburi limita amb la subprefectura de Kamikawa i la de Sōya a l'oest, amb la subprefectura de Nemuro i Kushiro a l'est i amb la subprefectura de Tokachi al sud. Cap al nord la subprefectura limita amb l'oceà Pacífic i, en concret, amb la mar d'Okhotsk, la qual dona nom a la subprefectura.

Municipis

Història 
 1897: Es funda la subprefectura d'Abashiri.
 2010: Per decisió del govern de Hokkaidō, s'efectuen canvis administratius en totes les subprefectures, fundant-se així l'actual subprefectura d'Okhotsk.

Subprefectures de Hokkaidō